En la mitología griega, Deyanira (en griego antiguo, Δηϊάνειρα o Δῃάνειρα: literalmente, ‘que vence a los héroes’) es el nombre de varios personajes:

 Deyanira, la tercera esposa de Heracles, conocida principalmente por su papel en la historia de la túnica de Neso.
 Deyanira (amazona), una amazona muerta a manos de Heracles.
 Deyanira, una hija de Licaón, hijo de Ezeo, uno de los primeros reyes del Peloponeso. Casó con Pelasgo y, según algunas fuentes, fue madre con él del impío Licaón.
 Deianira, género de plantas de la familia de las gencianáceas.

Referencias